Al Thalimain bezeichnet:

 Al Thalimain Posterior, den Stern Iota Aquilae
 Al Thalimain Prior, den Stern Lambda Aquilae